TFT est un sigle qui peut se référer à plusieurs domaines.

Divers 
 Task Force Tarawa : une unité de l'US Marine Corps pendant la guerre en Irak

Électronique 
 Test Fréquence et Temporalité, d'Émile Leipp, test qui mesure l'audiogramme, les fréquences de coupure auditive vers les graves et les aigus, la capacité de discrimination des sons successifs très rapprochés.
 Thin-Film Transistor ou Transistor en couches minces (TCM), un type de transistor utilisé notamment dans les écrans à cristaux liquides.
 Trinitron Flat Tube, une technologie d'écrans CRT (à tube) qui permet d'avoir une surface d'affichage plate.

Finance 
 Tableau de flux de trésorerie

Jeux 
 Tit for tat, expression anglaise (proche de « œil pour œil » : tit for tat) et nom donné à une stratégie dans la théorie du jeu.
 The Frozen Throne, une extension du jeu vidéo Warcraft III.
Teamfight Tactics, un mode de jeu dans League of Legends sorti en .

Organisation 
 The Forest Trust (précédemment Tropical Forest Trust), organisation internationale à but non lucratif spécialisée dans la gestion durable des ressources naturelles, accompagnant les communautés et les entreprises vers la mise sur le marché de produits responsables, afin de préserver l'environnement et d'améliorer les conditions de vie des populations.
 Théâtre français de Toronto, une compagnie de théâtre professionnel

Psychologie 
 Thought Field Therapy ou Thérapie du champ mental, une technique en psychologie

Références